El término Polanyi puede hacer referencia a:

Personajes 
 Karl Polanyi (1886-1964), fue un científico social, antropólogo económico y crítico de la economía ortodoxa austríaco.
 John Charles Polanyi (1929) es un químico canadiense, de origen húngaro, nacido en Alemania. galardonado con el Premio Nobel de Química del año 1986 (sobrino de Karl Polanyi).
 Michael Polanyi (1891-1976) fue un químico, economista y filósofo húngaro (padre de John Charles Polanyi).

Judíos de Hungría